Il processo Clémenceau, film diretto da Edoardo Bencivenga (1912)
Il processo Clémenceau, film diretto da Alfredo De Antoni (1917)